Дэвид Бэй (; 11 марта 1957, Филадельфия — 13 сентября 2017, Камден) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.

Профессиональная карьера 
Дэвид Бэй считался одним из самых известных джорнименов 1980-х годов.

Победы 
Первое время Бэй возлагал огромные надежды и основные свои поединки выигрывал.

Дебютировал в ноябре 1981 года в бою с Джеймсом Бастером Дагласом, которого нокаутировал во 2 раунде.

В ноябре 1982 года победил техническим нокаутом в 4 раунде Джорджа Чаплина.

В августе 1984 года победил Грега Пейджа единогласным решением судей.

В сентябре 1991 года свёл вничью бой с Дэвидом Джако.

В сентябре 1994 года победил техническим нокаутом Дэвида Джако в 8 раунде.

Поражения 
Бэй проигрывал таким известным боксёрам как:

 Ларри Холмс (нокаутом)
 Тревор Бербик (нокаутом)
 Джеймс Смит (по очкам)
 Джо Багнер (по очкам)
 Тайрелл Биггс (нокаутом)
 Джонни Дю Плуй (нокаутом)
 Брюс Селдон (нокаутом)
 Джо Хипп (нокаутом)
 Дерек Уильямс (нокаутом)
 Терри Дэвис (по очкам)
 Желько Маврович (нокаутом)

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории